

Astronomia 
 Cratere Obsidian – cratere sulla superficie di 2867 Šteins

Musica 
 Obsidian – album dei Paradise Lost del 2020
 Obsidian – album dei Northlane del 2022

Personaggi immaginari 
 Obsidian – personaggio dell'universo DC Comics creato da Roy Thomas e Jerry Ordway
 Ossidiana (Obsidian) – personaggio della serie animata Steven Universe
 Obsidian – personaggio del media franchise Transformers
 Obsidian – personaggio della serie animata Trollz

Videogiochi 
 Obsidian Entertainment – casa di sviluppo di videogiochi per PC e console, fondata a Santa Ana, California